Lutin steht für:

 Lutin (Mythologie), Fabelwesen nordfranzösischen Ursprungs 
 koboldähnliche Gestalten in der modernen Fantasy, siehe Kobold #Literarische Figur
 Lutín (deutsch Luttein), Gemeinde in Tschechien

Personen:
 Kraans de Lutin (* 1975), deutscher Musikproduzent